Cook pode referir-se a:

Geografia
 Ilhas Cook - ilhas sob administração da Nova Zelândia, na Polinésia
 Condado de Cook (Illinois) - condado do estado americano de Illinois
 Condado de Cook (Geórgia) - condado do estado americano de Geórgia
 Condado de Cook (Minnesota) - condado do estado americano de Minnesota
 Cook (Nebraska) - vila do estado americano de Nebraska
 Cook (Minnesota) - vila do estado americano de Minnesota
 Monte Cook - maior montanha da Nova Zelândia

Outros 
 3061 Cook

Desambiguação